Luisa Dorotea de Sajonia-Meiningen (en alemán, Luise Dorothea von Sachsen-Meiningen; Coburgo, 10 de agosto de 1710-Gotha, 22 de octubre de 1767) fue un miembro de la realeza alemana. Fue la hija del duque Ernesto Luis I de Sajonia-Meiningen y de su primera esposa, Dorotea María de Sajonia-Gotha-Altemburgo. Fue la esposa del duque Federico III de Sajonia-Gotha-Altemburgo.

Matrimonio e hijos 
El 17 de septiembre de 1729 en Meiningen, Luisa se casó con el duque Federico III de Sajonia-Gotha-Altemburgo, su primo hermano. Tuvieron nueve hijos:
 Federico Luis (Gotha, 20 de enero de 1735-ibidem, 9 de junio de 1756), príncipe heredero de Sajonia-Gotha-Altemburgo. 
 Luis (Gotha, 25 de octubre de 1735-ib., 26 de octubre de 1735).
 Niño nacido muerto (Gotha, 25 de octubre de 1735), gemelo de Luis.
 Gemelos nacidos muertos (1739).
 Federica Luisa (Gotha, 30 de enero de 1741-ib., 5 de febrero de 1776).
 Ernesto II (Gotha, 30 de enero de 1745-ib., 20 de abril de 1804), sucedió a su padre como duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo.
 Sofía (Gotha, 9 de marzo de 1746-ib., 30 de marzo de 1746).
 Augusto (Gotha, 4 de agosto de 1747-ib., 28 de septiembre de 1806).

Luisa murió en Gotha, a la edad de 57 años.

Ancestros 

 

Casa de Sajonia-Gotha-Altemburgo
Casa de Sajonia-Meiningen
Nacidos en Gotha
Princesas de Sajonia-Meiningen
Princesas de Sajonia-Gotha-Altemburgo